Борген () — фамилия и топоним.

Известные носители фамилии 
  (1915—2005) — норвежский футболист и тренер, обладатель Кубка Норвегии в качестве игрока (1947) и тренера (1954—1956, 1963, 1974) клуба «Шейд».
  (1937—2015) — норвежский футболист, чемпион Норвегии (1957, 1960, 1961) и обладатель Кубка Норвегии (1958, 1962, 1966) в составе клуба «Фредрикстад».
  (род. 1957) — норвежский борец, серебряная медалистка Чемпионата мира в весовой категории 75 кг (1989).
  (род. 1951) — норвежский политик, мэр Осло (с 2015), сестра Эрлинга Боргена.
  (1925—2009) — норвежский методистский священник, епископ Североевропейской центральной конференции Объединённой методистской церкви (1970—1989), президент Совета епископов церкви (1985), член исполнительного комитета Всемирного методистского совета (1970—1989), брат Педера Боргена.
  (род. 1928) — норвежский методистский священник, теолог, член Всемирного методистского совета (1986—1991), президент Норвежского королевского научного общества (1996—1999), лауреат его медали Гуннеруса (2003).
  (1793—1874) — норвежский фермер и политик, депутат Стортинга (1836—1838).
  (1921—2001) — норвежский димпломат, посол Норвегии в Румынии (1977—1982) и ГДР (1982—1986).
  (род. 1964) — норвежский предприниматель, генеральный директор Danske Bank (2013—2018).
 Борген, Томас — норвежский яхтсмен, бронзовый медалист чемпионатов мира в 5,5-метровом R-классе (2009, 2013).
  (1908—1983) — норвежский политик, депутат Стортинга (1954—1969), министр сельского хозяйства (1963).
  (1939—1996) — норвежский политик, депутат Стортинга (1977—1993), министр транспорта и связи (1986—1988), министр местного самоуправления (1988—1989, 1990—1992), губернатор фюльке Хедмарк (1993—1996).
  (род. 1948) — норвежский журналист и документалист, лауреат премии Narvesen в качестве журналиста Норвежской вещательной корпорации (1981), брат Марианне Борген.
 Борген, Юхан (1902—1979) — норвежский писатель, журналист и драматург.

Топоним 
  — посёлок в коммуне Улленсакер (Норвегия).